

Automobile 
 Alfa Romeo Dauphine (1959-1966), automobile franco-italienne
 Renault Dauphine (1956-1967), modèle français d'automobile

Gastronomie 
 Pommes dauphine,  spécialité culinaire française

Musique 
 La Dauphine (Rameau), dernière pièce de clavecin de Jean-Philippe Rameau

Sport 
 Spi Dauphine, course de voile étudiante française

Titre de noblesse 
 Dauphine de France, titre de l'épouse de l'héritier du trône de France 
 Liste des dauphines de France

Toponyme

Paris 
 Centre universitaire Dauphine, siège de l'université Paris-Dauphine
 Chemin des Lacs-à-la-Porte-Dauphine, voie du  arrondissement de Paris
 Passage Dauphine, voie du  arrondissement 
 Place Dauphine, place du  arrondissement
 Porte Dauphine, accès de Paris dans le  arrondissement 
 Porte Dauphine (métro de Paris), station de la ligne 2 du métro 
 Quartier de la Porte-Dauphine, quartier administratif du  arrondissement 
 Rue Dauphine, voie du  arrondissement 
 Rue d'Anjou-Dauphine, autre nom de la rue de Nesle, voie du  arrondissement 
 Route Dauphine, voie du  arrondissement de Paris
 Route de la Porte-Dauphine-à-la-Porte-des-Sablons, voie du  arrondissement de Paris
 Square de la Place-Dauphine, espace vert du  arrondissement
 Université Paris-Dauphine, établissement d'enseignement supérieur

Autres lieux 
 Baie de la Dauphine, baie de l'archipel des Kerguelen
 Centre Dauphine, centre commercial de Dijon 
 Château de la Dauphine, propriété viticole du Bordelais
 Gare de La Rochelle-Porte-Dauphine, gare ferroviaire française 
 Île Dauphine, île française de l'archipel des Kerguelen
 Marché Dauphine, marché du marché aux puces de Saint-Ouen
 Porte Dauphine (La Rochelle), porte royale de La Rochelle
 Redoute Dauphine, fortifications de Québec
 Rivière Dauphine, rivière des municipalités de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans et de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans au Québec
 Université Paris-Dauphine Tunis, université tunisienne

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme